Bialetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Bialetti (1888–1970), italienischer Erfinder und Unternehmer
 Renato Bialetti (1923–2016), italienischer Unternehmer